Плей-офф Единой лиги ВТБ 2015 — серии игр на вылет Единой лиги ВТБ сезона 2014/2015. Стартовал 1 мая и завершился 8 июня 2015 года.

Формат 
Плей-офф Единой лиги ВТБ 2015 включал в себя три раунда: 1/4, 1/2 финала и финал. В нём участвовали 8 лучших команд по итогам регулярного чемпионата. На каждой стадии команды играли до 3-х побед. Команда, занявшая по итогам регулярного чемпионата более высокое место, получала преимущество домашней площадки и проводила дома первую, вторую и, если необходимо, пятую игру серии.

Участники и посев перед плей-офф 
Команды, участвующие в плей-офф, получали номер посева в соответствии с местом, занятым по итогам регулярного чемпионата.

  ЦСКА — победитель регулярного чемпионата, 26 побед
  Химки — 55 очков
  Локомотив-Кубань — 53 очка
  Зенит — 52 очка
  Нижний Новгород — 49 очков
  УНИКС — 49 очков
  Автодор — 47 очков
  Астана — 43 очка

Сетка

Четвертьфиналы 

* при необходимости

(1) ЦСКА — (8) «Астана»

(2) «Химки» — (7) «Автодор»

(3) «Локомотив-Кубань» — (6) УНИКС

(4) «Зенит» — (5) «Нижний Новгород»

Полуфиналы

(1) ЦСКА — (5) «Нижний Новгород»

(2) «Химки» — (3) «Локомотив-Кубань»

Финал

(1) ЦСКА — (2) «Химки»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Календарь и результаты матчей

Единая лига ВТБ в сезоне 2014/2015